Hosanna! Music é uma gravadora gospel norte-americana. Faz parte do grupo Integrity Music. Está localizada em na cidade de Mobile, Alabama.

Ligações externas 
 Integrity Music

Gravadoras dos Estados Unidos
Gravadoras de música cristã